Ахтіар  — назва Севастополя у 1783—1784 та 1797—1826 роках.
 Ахтіар  — зникле село на півночі Севастопольської бухти.
 «Ахтіар»  — назва торгового центру у мікрорайоні «Льотчики», Севастополь.

Див. також 
 Ак'яр